Дарсі Вакалюк (,  14 березня 1966, Пінчер Крік, Альберта) — колишній канадський хокеїст українського походження, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 144-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Міннесота Норт-Старс», «Даллас Старс» та «Фінікс Койотс».

Загалом провів 199 матчів у НХЛ, включаючи 8 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Українці Альберти